Красный Горняк — многозначное словосочетание:

Топоним

Казахстан 
Красный Горняк — до 2019 г. название села Айдарлы в Аккольском районе Акмолинской области.

Россия 
 Красный Горняк — посёлок в Киржачском районе Владимирской области.

Другое 
 «Красный горняк» — криворожская городская газета.
 «Красный горняк» — название, в честь газеты, шахты Красногвардейского шахтоуправления города Кривой Рог.